Církvice est un toponyme qui peut désigner :

Církvice, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Církvice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie